Julián Rodríguez Seguer (Buenos Aires, Argentina, 11 de abril de 1997) es un futbolista profesional que actualmente milita en el Club Social y Deportivo Liniers.

Trayectoria

Comunicaciones 
Su carrera deportiva comienza en el Club Comunicaciones (Buenos Aires), club en el que se destaco por convertir el gol que pone el empate 1-1 ante Barracas Central para que Comunicaciones pase a la semifinal del reducido por el ascenso a Primera Nacional, el 5 de julio de 2017, gol que además fue el primero en su carrera. Esa temporada el club llega a la final del reducido contra Deportivo Riestra, que en el partido de ida gana 1-0, sin embargo no asciende al perder por 2-0 la vuelta en una final que se comenzó a jugar en el Estadio Guillermo Laza, pero que por incidentes se jugaron los últimos 5 minutos en el Estadio Juan Pasquale.

Ese mismo año, el Estadio Alfredo Ramos vio una de las mayores goleadas en la historia del clásico Comu-Excursio, cuando un 2 de abril de 2017, en la fecha 24 de la Primera B argentina (hoy llamada B Metro) el cartero se impone por 5-0 ante Excursionistas.

Colegiales 
En Colegiales jugaría 11 partidos, convirtiendo 1 gol.

Riestra 
Tiene un paso corto por Deportivo Riestra, jugando 46 minutos para el "blanquinegro".

Laferrere 
En el villero, Julián juega el partido más lindo de su carrera, ante River Plate, por Copa Argentina el 9 de marzo de 2022. La previa del partido fue memorable, ya que el equipo de marketing de "Lafe" se lució con algunos afiches promocionales que llamaron la atención del hincha en general.

Liniers 
En Liniers va a llegar el gol más lindo y más importante, y es que el 19 de febrero de 2023. Julián consigue el récord del gol más rápido en la historia del fútbol argentino, frente a JJ Urquiza, por la fecha 4 del Campeonato de Primera C 2023.

Referencias 

Futbolistas de la provincia de Buenos Aires